Ricciotti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Ricciotti (1675–1756), italienischer Violinist, Komponist und Operndirektor
 Rudy Ricciotti (* 1952), französischer Architekt